Il doppio del torneo di tennis Eurocard Open 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mark Kratzmann e Wally Masur che hanno battuto in finale Steve DeVries e David Macpherson 6-3, 7-6.

Teste di serie

 John Fitzgerald /  Anders Järryd (quarti di finale)
 Kelly Jones /  Rick Leach (primo turno)

 Danie Visser /  Laurie Warder (primo turno)
 Mark Kratzmann /  Wally Masur (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Eurocard Open 1993
ATP Tour 1993